Aminde ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Aminde (1936–2020), deutscher Architekt und Stadtplaner
 Ulf Aminde (* 1969), deutscher Installationskünstler